Drei Rosen steht für:

 Drei Rosen (Wolkenstein), Siedlung in Wolkenstein, Sachsen 
 Drei Rosen (Prettin), Bürgerhaus in Prettin, Sachsen-Anhalt
 Zu den drei Rosen, Bauwerk in Magdeburg

Siehe auch:
 Anna Amalia zu den drei Rosen, Freimaurerloge in Weimar
 Dreirosenbrücke, Brücke in Basel, Schweiz